Le parc Tähkäpuisto (, ) est un parc de Luolavuori à Turku en Finlande.

Présentation 
Le parc Tähkäpuisto a une superficie de 7,7 hectares.

Références

Voir aussi

Liens internes

Liens externes 

Parc ou jardin public à Turku
Uittamo-Skanssi